Ю́рий Гео́ргиевич Барсе́гов (; 7 марта 1925, Тифлис — 6 августа 2008, Москва) — советский и российский специалист по международному праву, по национальности армянин, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор международного права, являлся директором Армянского института международного права и политологии. Автор ряда монографий и свыше 300 статей по различным вопросам международных отношений, дипломатии и права, опубликованных в России, США, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Японии, Финляндии, Армении.

Биография 
Родился 7 марта 1925 в Тифлисе (ныне Тбилиси).

В 1943 году был призван в армию, служил в инженерных войсках Закавказского фронта. В 1945 демобилизовался и поступил в Московский государственный институт международных отношений на факультет международного права, который с отличием окончил в 1950 году по специальности юрист-переводчик по Франции. Затем поступил в аспирантуру и в 1953 году защитил диссертацию кандидата юридических наук по теме «Территория в международном праве». После окончания аспирантуры сперва работал заместителем заведующего, а затем, в 1954—1962 годах — заведующим редакцией литературы по вопросам международных отношений, дипломатии и права в издательстве «Иностранная литература». В 1962—1969 и 1972—1979 годах работал в Секретариате ООН, на последнем этапе — в должности специального помощника заместителя Генерального секретаря ООН — главного юрисконсульта и начальника правового департамента Секретариата ООН. В 1969—1972 годах и с 1979 году — в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР: заведовал сектором международных организаций, затем сектором международного морского права, затем отделом Мирового океана. Доктор юридических наук (1984, диссертация «Международно-правовые основания решения глобальной проблемы освоения Мирового океана»). В 1987—1992 годах член Комиссии международного права Генеральной ассамблеи ООН.

Барсегов был известен также как автор ряда работ по геноциду армян и Карабахскому конфликту. По случаю его смерти выразил официальные соболезнования президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Научно-организационная деятельность 
 иностранный член Академии наук Республики Армении (2005)
 заведующий сектором глобальных проблем ИМЭМО
 заведующий Центром международных проблем Мирового океана и экологии ИМЭМО РАН
 член Ассоциации морского права и Ассоциации международного права России со времени их учреждения

Сочинения 
Монографии, свыше 500 статей по различным вопросам международных отношений, дипломатии и права, опубликованных в России, США, Германии, Норвегии, Японии, Финляндии, Армении, в том числе

 Вопрос о правовом статусе и правовых основаниях приобретения титулов на исторические воды в современном международном морском праве // Ежегодник международного права. М., 1988
 Геноцид армян — преступление по международному праву (2000)
 Геноцид армян — преступление против человечества (о правомерности термина и юридической квалификации)
 Геноцид армян и современность
 Геноцид армян. Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. Документы и комментарии. Сб. док. в 3-х т.т. (2002—2005, составитель, ответственный редактор и автор предисловия и комментария)
 Державы, причастные к Геноциду армян, должны искупить свою вину
 Каспий в международном праве и мировой политике. М., 1998
 Международно-правовые основания решения глобальной проблемы освоения Мирового океана: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1984
 Международно-правовые проблемы Средиземноморья // Europe the Mediterranean, Russia: Perception of strategies. Moscow 1998
 Мировой океан и экологическая безопасность. Общие перспективы США и России (1994, в соавторстве с российскими и американскими учеными)
 Мировой океан: от конфронтации к сотрудничеству. М., 1984 (на испанском языке)
 Мировой океан: право, практика, дипломатия. М., 1983
 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике, сборник док. в 2-х тт., сост. Ю. Г. Барсегов, Москва, 2008. 
 Преступный сговор // Анив. 2006. № 2
 Пиратство и армянская морская торговля // Анив. 2006. № 5
 Дело королевского пирата Кидда // Анив. 2006. № 3
 Дело королевского пирата Кидда (продолжение) // Анив. 2006. № 4
 Дело королевского пирата Кидда (продолжение) // Анив. 2006. № 5
 Самоопределение и территориальная целостность. М., 1993
 Словарь международного морского права. М., 1985
 Территория в международном праве. М., 1958
 Турецкая доктрина международного права на службе политики Геноцида (о концепции члена «Комиссии Примирения» Гюндюз Актана)
 Восстановить права народа: державы, причастные к геноциду армян, должны искупить свою вину // Независимая Газета, 11 ноября, 1999 г.
 К вопросу о применимости конвенции к геноциду армян // Газета «Ноев Ковчег», No 6 (64), июль 2003 г.

Интервью 
 Марина Григорян. Интервью с доктором юридических наук, профессором Юрием Барсеговым
 Армен Ханбабян. Интервью с Юрием Барсеговым
 Эхо Москвы / Передачи / Интервью / Четверг, 22.04.2004: Ара Абрамян, Юрий Барсегов

Достижения 
 доктор юридических наук
 профессор международного права РУДН
 иностранный член НАН РА (2004)

Награды 
 орден Месропа Маштоца (НКР) (2000)
 орден «Золотой крест» (Союза армян России)
 медаль Мхитара Гоша (РА) (2000) (за большой вклад в научное обоснование права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, за эффективное участие в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За оборону Кавказа»

Семья 

 Отец — Георгий Сергеевич Барсегов (1900—1953). Мать — Сусанна Галустовна Барсегова (1899—1947). Супруга Майя Павловна Барсегова (Пегачева) (1928—2002), сын — Георгий Юрьевич Барсегов (1962—2019), сотрудник МИД РФ, начальник отдела Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.
 Прадед Юрия Барсегова с отцовской стороны — Аракел Христофорович Карамов был участником войны с Шамилем, награждён тремя Георгиевскими крестами и медалями. Отец в годы войны был офицером Советской армии, воевал на Северном Кавказе, затем служил в Закавказском военном округе. В 1945 — был демобилизован и после завершения строительства авиационного завода в Тбилиси до конца жизни работал заместителем его директора. Мать — дочь священника, преподавала армянский язык в армянской школе в Тбилиси.

Литература 
 Большая русская биографическая энциклопедия. (3 CD)
 Современные российские юристы: Кто есть кто в юридической науке и практике: Справочник / Сост. В. Н. Додонов и др. — М., 2001.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография
 Биография.ру / Барсегов Юрий Георгиевич
 Великая Россия. Имена / Энциклопедический справочник / Закон и Порядок / Барсегов Юрий Георгиевич
 Международный объединенный биографический центр / Барсегов Юрий Георгиевич
 Ара Абрамян: «Ликвидация последствий геноцида — общеармянская задача» // Ноев Ковчег. Информационно-аналитическая газета армянской диаспоры стран СНГ. № 05 (98) Апрель(1-15) 2006 года
 Персональная страница. Барсегов Юрий Георгиевич
 Юрий Георгиевич Барсегов / Юридическая Россия — образовательный правовой портал1
 AZ Design Corp. / Барсегов Юрий Георгиевич (07-мар-1925)

Выпускники МГИМО
Сотрудники ИМЭМО
Члены Комиссии международного права
Юристы России
Юристы-международники
Иностранные члены НАН РА
Похороненные на Троекуровском кладбище